SAS pode significar:

 Sistema Ari de Sá - Plataforma de educação ligada ao Colégio Ari de Sá Cavalcante e às escolas conveniadas por todo o Brasil.
Serviço Aéreo Especial (SAS) - força especial das forças armadas do Reino Unido.
 SAS (informática) (SAS Institute Inc.) - empresa estadounidense de soluções de Business Intelligence (e fabricante de softwares para a área, conhecida por sua origem histórica com software estatístico).
 Scandinavian Airlines System (SAS) - linha aérea multi-nacional da Suécia, Noruega e Dinamarca.
 Special Air Service Regiment (SASR) - força especial das forças armadas da Austrália.
 SAS-1 - satélite científico para estudo de fontes de Raios-X, também conhecido como Uhuru.
 Software as a service (SaaS) - quando uma empresa comercializa um software como um serviço, ao invés de vendê-lo como produto.
 Serial Attached SCSI (SAS) - protocolo de gerenciamento/armazenamento de dados (ex: discos rígidos de computadores).
 Santo Antônio do Sudoeste - município brasileiro no estado do Paraná.
 San Antonio Spurs - time de basquetebol da NBA. 

Desambiguação